Чонджу́ (, Чонджу-си) — столица провинции Чолла-Пукто, Южная Корея.

История 

Известно, что в III веке территория, на которой находится современный Чонджу, принадлежала племенному союзу Махан. Позже, в эпоху Трёх государств здесь расположился район Вансанджу (установлен в 685 году), позже, в 757 году, переименованный в Чонджу. В 892 году Чонджу стал столицей государства Хупэкче, просуществовавшего до 936 года. В эпоху династии Чосон Чонджу стал главным городом провинции Чолладо, а в 1896 году — столицей Чолла-Пукто. В 1949 году Чонджу получил статус города.

География 
Чонджу расположен в долине, окружённой горами Норёнсан, Кодоксан, Намгосан и семиглавой Вансан. Большая часть жилых районов Чонджу стоит на аллювиальных почвах бассейна небольшой реки Чонджучхон. Чонджучхон течёт через центральную часть города на северо-запад, также на запад через город течёт река Самчхон, впадая в Чонджучхон в горах Намгосан.

Климат Чонджу муссонный, среднегодовая температура 12,9 °C, среднегодовое количество осадков — 1296,2 мм.

Административное деление 

Чонджу административно делится на 2 ку (гу) и 33 тон (дон):

Туризм и достопримечательности 

 Чонджуская деревня ханоков— архитектурный комплекс в центре города, превращённый сейчас в музей под открытым небом. В деревне расположено более 700 построек, выполненных в традиционном корейском стиле. Здания комплекса датируются разными периодами — от эпохи династии Чосон до позднеколониального периода. На территории комплекса регулярно проходят выступления фольклорных коллективов, выставки и фестивали.
 Буддийские монастыри Чинбукса (эпоха государства Объединённое Силла), Сильсанса (эпоха династии Чосон), Сынамса (Объединённое Силла). 
 Конфуцианская школа в Чонджу — основана в эпоху династии Корё (сохранившиеся постройки датируются периодом Чосон)

Города-побратимы 
Чонджу имеет ряд городов-побратимов:
  Флоренция, Италия
  Сучжоу (провинция Цзянсу), Китай — с 1996
  Сан-Диего (штат Калифорния), США — с 1983
  Канадзава (префектура Исикава), Япония — с 2002
  Анталья, Турция — с 2013

См. также 
 Города Южной Кореи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

 
Чолла-Пукто
Города Республики Корея